Okręty US Navy o nazwie USS "Hopewell":
 Pierwszy "Hopewell" (DD-181) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w czerwcu 1918 i przekazany Royal Navy we wrześniu 1940.
 Drugi "Hopewell" (DD-681) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1970.

Hopewell